51-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 6—7 февраля 1954 года на катке «Вайллант Арена» в Давосе (Швейцария).

Итоговое положение 

 * = с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1954
1954 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швейцарии
Февраль 1954 года
Международные спортивные соревнования в Давосе
Спорт в Швейцарии в 1954 году
Чемпионаты Европы в 1954 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии